Да́вид По́пович (, румынское произношение: ; род. 15 сентября 2004) — румынский пловец, специализирующийся в плавании вольным стилем.

На чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года Попович завоевал золотые медали в двух заплывах вольным стилем (на дистанциях 100 и 200 метров). Попович является действующим мировым рекордсменом на дистанции 100 метров вольным стилем.

Карьера 
В возрасте 16 лет Попович дважды побил мировой рекорд среди юниоров на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров 2021 года в Риме, Италия. Это выступление сделало Поповича самым быстрым человеком-пловцом в мире на 2021 год, обогнав Климента Колесникова .

Он прошел квалификацию на летних Олимпийских играх 2020 в Токио, будучи самым молодым членом румынской сборной.

28 сентября 2021 года бухарестское «Динамо» объявило, что они достигли соглашения о переходе Поповича из «».

20 июня 2022 года Попович стал вторым самым молодым пловцом, выигравшим соревнования на дистанции 200 метров вольным стилем среди мужчин на чемпионате мира (после Тима Шоу), ему было всего 17 лет и 278 дней.

13 августа 2022 года Попович стал самым молодым рекордсменом мира на дистанции 100 метров вольным стилем в истории, остановив часы на отметке 46,86 на чемпионате Европы в Риме, побив мировой рекорд Сезара Сьелу, который продержался 13 лет.

Личные рекорды 
Бассейн 50 метров

Бассейн 25 метров

Примечания

Ссылки 
 Профиль Давида Поповича на сайте Международной федерации плавания
 Профиль Давида Поповича на сайте Международного олимпийского комитета
 Профиль Давида Поповича на SwimRankings.net
 Профиль Давида Поповича на swimswam.com

Пловцы Румынии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Обладатели действующих мировых рекордов в плавании